Darréu-mocedá nacionaliego (en català: joventut nacionalista) és una organització juvenil política d'Astúries. Es defineix com a nacionalista i d'esquerres i pretén ser l'organització política referent del nacionalisme i l'independentisme asturià d'esquerres en l'àmbit juvenil buscant la forma de construir un projecte que dugui a Astúries al reconeixement dels drets nacionals i dels drets socials com poble treballador.

Darréu està vinculada orgànicament a Andecha Astur actuant com la seva secció juvenil. Malgrat la seva vinculació orgànica a Andecha Astur manté total independència organitzativa respecte a aquella, amb els seus propis òrgans de debat, participació i decisió i tresoreria.

Entre els actes propis de Darréu destaquen els concerts commemoratius de la revolució d'octubre (Asturies nun escaez) ("Astúries no oblida") que el 2006 van passar a integrar-se en el Día de la Mocedá Revolucionario (Dia de la Joventut Revolucionària), jornada de reivindicació social on a més del concert, el 2006 va destacar la manifestació sota el lema Futuru n'Asturies ("Futur a Astúries").

Día de la mocedá revolucionario 

Día de la Mocedá Revolucionario (DMR) és una sèrie d'actes organitzats per Darréu (joventut d'Andecha Astur) amb els objectius de commemorar la Revolució Asturiana de 1934 i homenatjar als seus protagonistes, col·locar un dia de reivindicació juvenil amb clar caràcter social en el calendari asturià de mobilitzacions, donar-li un caràcter també internacionalista amb la participació de delegacions nacionalistes, fer un dia participatiu per a organitzacions socials, culturals i com no de mobilització de joventut.

La primera edició, del 2006, va incloure diversos actes com una trobada d'organitzacions juvenils nacionalistes de tota Espanya, on es van exposar les lluites de la joventut en els seus respectius països. Aquestes organitzacions foren Yesca, de Castella, Maulets de Catalunya, Chobenalla Aragonesista d'Aragó i Regüelta de Cantàbria així com joventut "abertzale". Dintre dels actes d'aquesta jornada commemorativa es va recordar a Belarmino Tomás pel seu significat històric, ja que va ser un destacat dirigent de la Revolució de 1934, membre del primer comitè revolucionari i president del tercer i també president en 1937 del Consell Sobirà d'Astúries i Lleó. Aquest homenatge no va ser solament a Belarmino Tomás sinó a la gent jove que hi va lluitar i va consistir en la col·locació d'una placa i una corona de llorer en la seva memòria en el monument a la seva persona en La Felguera, una intervenció política i la interpretació per part dels gaiters de "La Flor de l'Aigua".

Darréu va convocar la seva primera manifestació en solitari i molt probablement la primera manifestació convocada per una organització de joventut d'esquerra nacionalista en la història del moviment. Fou a Llangréu, un dels punts més importants d'aquells dies. Sota el lema "FUTURU N'ASTURIES" des de Darréu es va exigir que la joventut asturiana pugui viure a Astúries dignament i que es pari la sagnia demogràfica que viu. A més la protesta va anar contra l'explotació juvenil, amb contractes explotadors, contractes de pràctiques, precarietat, temporalitat, jornades molt més llargues de les 8 hores...

Asturies nun escaez és un concert anual commemoratiu de la Revolució d'Astúries de 1934. Els concerts van començar en 2000 i en 2004, Darréu va decidir assumir l'organització del tradicional concert en homenatge a la Revolució d'Octubre que complia 70 anys, emmarcat dintre dels actes programats en el dia de la mocedá revolucionario.

Írgite 
Írgite ("Aixeca't") és una revista que publica l'organització Darréu des de principis de 2006 i que fa de "voceru nacional". La revista té un tiratge, en els seus primers nombres, de mil exemplars i es fa íntegrament en asturià. Es publica cada quatre mesos i els continguts són culturals i polítics, a més compta amb entrevistes i articles d'opinió, especialment sobre les convocatòries del Día de la mocedá revolucionario, grups musicals asturians, comunicats, manifestacions nacionalistes i revolucionàries a Astúries, història contemporània d'Astúries i entrevistes a membres d'altres organitzacions nacionalistes de l'estat espanyol (com Azarug o Jaleo!!!). Podia trobar-se en alguns bars, en els locals de Darréu i es podia descarregar en pdf de la seva pàgina web. Després d'editar dos nombres el 2006 va restar un temps inactiva degut a canvis en la direcció, fins que el 2008 va treure al carrer el tercer nombre.

Referències 

Organitzacions polítiques juvenils
Partits polítics nacionalistes asturians